Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки () — один из видов Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки. По численности личного состава и количеству летательных аппаратов являются самыми крупными военно-воздушными силами в мире. Среди подчинённых родов войск включают в себя стратегические ракетные войска, военно-космические силы, силы противовоздушной и противоракетной обороны, части специального назначения и т. д.

По состоянию на 30 сентября 2007 года, численность ВВС США составляла 328,6 тыс. человек на действительной службе. Кроме того, 117 497 человек числилось в резерве, а 106,7 тыс. человек — в ВВС Национальной гвардии. На вооружении имелось 4093 пилотируемых летательных аппарата (а также 1289 в ВВС Национальной гвардии и 396 в резерве), около 156 беспилотных летательных аппаратов, 2130 крылатых ракет воздушного базирования, 450 межконтинентальных баллистических ракет.

В современном виде ВВС США были сформированы 18 сентября 1947 года, вскоре после завершения Второй мировой войны. До этого момента они находились в составе Армии США.

Организационные структуры, предшествовавшие ВВС США:
  (1 августа 1907 — 18 июля 1914)
  (18 июля 1914 — 20 мая 1918)
  (20 мая 1918 — 24 мая 1918)
  (24 мая 1918 — 2 июля 1926)
 Воздушный корпус Армии США (, 2 июля 1926 — 20 июня 1941)
  (20 июня 1941 — 17 сентября 1947)

История

Первая мировая война 
см. Первая мировая война

 Межвоенный период

Вторая мировая война 
Участие во Второй мировой войне (с 1941 по 1945) в составе Армии США:
потеряно 41 575 самолётов.
Вдобавок, по официальным данным, на территории США произошло 52 651 летное происшествие, в результате которых были потеряны ещё 13 873 самолётов.

Гуманитарные операции 
ВВС США участвовали во многих гуманитарных операциях, в том числе:
 «Изюмные бомбардировщики» (в блокированный Западный Берлин, 1948)
 Операция Babylift (эвакуация беспризорных детей из Южного Вьетнама)
 Операция Provide Hope (доставка гуманитарной помощи в страны СНГ)
 Операция Provide Promise (доставка гуманитарной помощи в Боснию)
 Операция Provide Relief (доставка гуманитарной помощи в Сомали)
 Операция Allied Harbour (доставка гуманитарной помощи в Албанию)
 Операция Unified Assistance (доставка гуманитарной помощи в страны, пострадавшие от цунами 2004 года)

Структура 
Административная структура ВВС США определяется конституцией и включает в себя министерство и штаб ВВС, 11 главных командований и 27 учреждений на правах командований, в том числе 17 управлений, 7 центров и 3 учреждения центрального подчинения.

Административное и политическое руководство военно-воздушными силами осуществляет
министр ВВС США (с 28 июля 2021 — ),
начальник штаба ВВС (с 6 августа 2020 — генерал Чарльз Браун) не имеет полномочий по непосредственному оперативному руководству, но отвечает за боевую и организационную подготовку ВВС.

Управление военно-воздушными силами осуществляется через штаб ВВС, расположенный в Пентагоне в округе Арлингтон, штат Виргиния.
Штабу ВВС подчиняются командования ВВС и части непосредственного подчинения.

Командования ВВС подразделяются на воздушные армии, отдельные крылья и другие отдельные части.

Крылья состоят из групп (оперативной, технического обеспечения, тылового обеспечения, медицинской), каждая из которых включает несколько эскадрилий, состоящих в свою очередь из нескольких звеньев.

Главные командования ВВС:
 Боевое авиационное командование (Air Combat Command) (штаб — авиабаза Лэнгли, штат Виргиния). Включает 1-ю, 8-ю, 9-ю, 12-ю, 24-ю воздушные армии и центр боевого применения ВВС (Air Force Warfare Center).
 Учебное авиационное командование (Air Education and Training Command) (штаб — авиабаза Рэндольф, Техас). Включает 2-ю воздушную армию (технической подготовки), 19-ю воздушную армию (летной подготовки), военно-воздушный университет (Air University), служба рекрутирования ВВС и отдельные части.
 Командование воздушных перевозок (Air Mobility Command) (штаб — авиабаза Скотт, Иллинойс). Включает 18-ю воздушную армию и Экспедиционный учебно-научный центр.
 Командование материально-технического обеспечения (Air Force Material Command) (штаб — авиабаза , Огайо). Включает производственные, исследовательские и логистические центры.
 Командование резерва ВВС (Air Force Reserve Command) (штаб — авиабаза Робинс, Калифорния). Включает 4-ю, 10-ю и 22-ю воздушные армии.
 Командование ВВС в зоне Тихого океана (Pacific Air Force) (штаб — авиабаза Хиккам, Гавайи). Включает 5-ю (Япония), 7-ю (Республика Корея), 11-ю (Аляска) и 13-ю (Гавайи) воздушные армии.
 Командование ВВС США в Европе и Африке (U.S. Air Force in Europe) (штаб — авиабаза Рамштайн, Германия). Включает 3-ю и 17-ю воздушные армии.
 Командование специальных операций ВВС США (Air Force Special Operations Command) (штаб — Херлберт, Флорида). Включает 23-ю воздушную армию.
 ВВС национальной гвардии (Air National Guard) (Вашингтон).
 Командование глобальных ударов (Air Force Global Strike Command) (штаб — авиабаза Барксдейл, Луизиана). Создано в августе 2009 г. Объединит под единым командованием стратегические ядерные силы ВВС. Включает в себя 20-ю воздушную армию (межконтинентальные баллистические ракеты) (вошла в подчинение командованию в декабре 2009 г.); а в феврале (по другим данным — в апреле) 2010 г. — вошла 8-я воздушная армия (стратегические бомбардировщики).

Боевой состав 
Боевой состав по состоянию на начало 2009 года (приведены только соединения и воинские части, имеющие в своем составе летательные аппараты и межконтинентальные баллистические ракеты).

Состояние авиационного парка 
По состоянию на 2012 год, США обладали наибольшим парком летательных аппаратов в мире. Данный факт накладывает особую финансовую, логистическую и управленческую нагрузку на ВВС страны.

На начало 2010 в ВВС США находилось 2076 истребителей, а на начало 2011 года эта цифра составила 1830
(списано 246 самолетов F-15, F-16; истребители данных типов уже не производятся для ВВС США).
Кроме того, средний налёт в год для каждого самолёта составляет 300 часов, поэтому ресурс самолётов приблизился к назначенному. Предполагается изучить возможность продления ресурса F-16 до 24 000 часов, F-15 с 8000 до 32 000 часов..
На 21 августа 2013 в ВВС США находилось 1356 истребителей. 
В 2010-х задержки в исполнении таких программ как JSF (F-35), призванных обновить парк авиационной техники, привели к некоторому дефициту истребителей.

Среднее время эксплуатации самолётов тактической авиации составило (на 2008) 20 лет.

Средний возраст (на 2013):
B-52 — 50 лет (эксплуатация продлена до 2044 года),
B-1 — 36 лет (по договору СНВ-3 не несёт ядерного оружия; по прочностным характеристикам могут эксплуатироваться до 2038 года),
F-15 — 28 лет (не поставляется),
F-16 — 21 год (с 2000 по 2005 поставлено около 38 F-16, более F-16 не закупались),
F-22 — 6 лет (снят с производства),
A-10 — 28 года (снят с производства с 1984),
F-35 — 0,5 лет (производится),
C-130 — 34 года,
C-5 — 26 лет. 
В связи с данной ситуацией, ВВС США проводит более тщательное техническое обслуживание и регулярную модернизацию авиационной техники c продлением её ресурса использования.

 модернизация техники
B-52 с 1960-х годов прошел десятки модернизаций и далее будет несколько раз модернизирован в 2014, 2015 и 2020-х годах. 
А варианты и модернизации F-16 c версии F-16A/B Block 1 в 1980-х годах, к настоящему времени достигли уровня F-16E/F Block 60.

В планах также сокращение на 7 эскадрилий из 60. Сокращению подлежат 102 A-10C, 21 F-16, 27 C-5A Galaxy, 65 C-130 Hercules, все 38 C-27 Spartan.

 вооружения
Планы закупок вооружения на 2012 год: 4588 JDAM, 266 JSOW, 142 JASSM, 100 SDB.

Поставки ракет: AIM-120 в 2011 году составили 138 штук, в 2012 году намерены приобрести 113 штук..
Поставки AIM-9X составят: в 2012 году финансовом году — 193, в 2013 году — 314 ракет.

Перспективные 
В 2020 году объявлен конкурс Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA, в рамках более крупного проекта Future Vertical Lift (FVL), который, среди прочего, подразумевает замену тяжёлых транспортных вертолетов CH-47 Chinook) на разработку перспективного вертолёта, должны заменить около 200 легких многоцелевых Bell OH-58D Kiowa и примерно 350 ударно-разведывательных AH-64 Apache (в том же году военные должны определиться с двумя разработчиками, которые в 2023 году обязуются изготовить первые демонстрационные образцы; выбор победителя и начало серийного производства планируется в 2028 году).

В рамках программы Advanced UAS (AUAS) предполагается создать замену ВПЛА MQ-1C Grey Eagle;
в ходе Air-Launched Effects (ALE) планируется разработать небольшие мини-дроны, которые бы использовались в дополнение к вертолету-победителю тендера FARA.

Вооружение и военная техника 
 Самолёты 

 Вертолёты 

 БПЛА 

 Опознавательные знаки 

 Знаки различия 

 Военнослужащие рядового и сержантского состава 

 Офицеры

Подготовка личного состава ВВС 

В 2019 финансовом году ВВС США налетали 1,49 миллиона часов.

Происшествия 
Небоевые потери ВВС США с 2013 по 2020 годы составили 49 самолетов и 66 летчиков. Об этом сообщается в отчете Национальной комиссии по безопасности военной авиации (National Commission on Military Aviation Safety) от 1 декабря 2020 года, который был представлен президенту и Конгрессу США.

10 апреля 2018 г. в ходе тренировок по парашютной подготовке ВВС США произошло падение парашюта на теннисный корт средней школы № 3 г. Хамура, префектура Токио. В результате происшествия мэр г. Хамура Сина Намики 11 апреля 2018 г. выразил протест министру иностранных дел и обороны Японии Таро Коно и Ицунори Онодэра, а также военному командованию США.

См. также 
 Летающие тигры
 Стратегическое командование ВВС США
 Агрессор (эскадрилья)
 Женская служба пилотов Военно-воздушных сил США

Примечания

Литература 
 А. Брофи. Военно-воздушные силы США (пер. с англ.). М., Воениздат, 1957. — 356 стр.

Ссылки 

 Официальная страница ВВС США
 Представительский сайт ВВС США
 Air Force Ranks. US Air Force Rank Insignia and Air Force Pay Grades
 Аббревиатура Званий ВВС США
 U.S. Naval Aircraft Marking 
  Пентагон ищет причину резкого роста числа катастроф в ВВС США // Взгляд, 6 апр 2018
 Вертолёты: чем американцы усиливают свою авиацию // РИА Новости, 26.07.2020